Киево-Могилянская академия:

 Киево-Могилянская академия (1659—1817) — первое высшее учебное заведение в Киеве.
 Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — современное украинское высшее учебное заведение, основанное в 1992 году.